L'édition 2008 du tournoi de Washington s'est déroulée du 11 au  sur dur.

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant Viktor Troicki en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Marc Gicquel et Robert Lindstedt s'imposent en finale face à Bruno Soares et Kevin Ullyett. Il s'agit respectivement de leur premier et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en août 2008